Мондейл — фамилия.

 Мондейл, Уолтер (1928—2021) — вице-президент США (1977—1981) в администрации Джимми Картера.
 Мондейл, Элинор (1961—2011) — американская актриса, журналистка, теле- и радиоведущая.